Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 99 матчей в 161 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Балтимор Ориолс и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 16
 Поражений: 8
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 118

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 19
 Поражений: 9
 Процент побед: 67.86
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 126

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 165
 Очков пропущено: 149

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 128

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 167
 Очков пропущено: 135

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 19
 Поражений: 7
 Процент побед: 73.08
 Очков набрано: 162
 Очков пропущено: 113

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Балтимор Ориолс — Кливленд Индианс 3-1

См. также 
 Грейвс, Дэнни

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Кливленд Индианс
МЛБ в сезоне 1996